La Coupe Davis 1920 est remportée dans le challenge round par l'Australie sur les États-Unis.

Tableau

Lien externe 
  Site officiel de la Coupe Davis

1920
Compétition de tennis en Nouvelle-Zélande
Événement sportif à Auckland
Tennis en 1920